Mesembria (dezambiguizare)

Denumirea Mesembria sau Messembria poate semnifica:
Mesembria, oraș antic grec, situat pe țărmul apusean al Mării Negre, astăzi orașul Nesebăr, în Bulgaria.
Mesembria, oraș antic grec, situat pe țărmul Mării Egee, în apropiere de râul Struma, veche posesiune a samotracienilor, azi în ruine.
Ambele localități au fost menționate de Herodot, ca fiind orașe distincte.
Mesembria, insecte din Ordinul Hymenoptera.